São Cristóvão é um bairro do município brasileiro de São Luís do Maranhão, localizado no leste da cidade, foi construído nos anos 70. Fica próximo à Cidade Operária, o bairro mais populoso e proletário da cidade. Possui um terminal de integração que oferece linhas para vários pontos da cidade, facilitando a vida de milhares de usuários. Fica próximo também ao São Bernardo, São Raimundo e à Vila Brasil.

Bairros de São Luís (Maranhão)